«Мелітополь» — базовий тральщик проекту 1265, корабель протимінної оборони прибережного плавання Військово-Морських Сил України

Мелітополь — село, Кокпектинський район, Абайська область
 Мелітополь — село, Сарикольський район, Костанайська область

Мелітополь — місто в Запорізькій області, адміністративний центр Мелітопольського району
 Мелітополь — залізнична станція  Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 Мелітополь — локомотивне депо станції однойменної станції